Ла Увита има више значења:

 Ла Увита (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Увита, Ла Ува (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику